Bruno může znamenat:

 Bruno – mužské křestní jméno staroněmeckéno původu
 Bruno (film) – americký film z roku 2009
 Bruno – příjmení
 San Bruno – město v okresu San Mateo County 
BRuNO family park – zábavní park v Brně